Ötéves terv (Magyarország)
 Ötéves terv (Szovjetunió)
 Ötéves terv (NDK)

 5 éves terv magyar cigarettamárka